Dadda’to (auch: Deda’-etu; ) ist ein Ort an der Nordostgrenze der Region Obock in Dschibuti.

Geographie 
Der Ort liegt in der Nähe der Grenze zu Eritrea im Tal des We'ima Wenz. Nicht weit entfernt im Westen verläuft auch die Grenze zur Nachbarregion Tadjoura. 
Eine bedeutende Landmarke ist die Klippe Daḏḏa’toe Alab () und das gleichnamige Wadi Dadda‘to Alal () kommt von Westen und erstreckt sich über die Grenze von Eritrea von Tadjoura. Im Süden erheben sich die Hügel Kîlali ‘Issi () mit dem Gipfel Baï (). Die nächsten größeren Ortschaften sind Alaili Dadda (30 km) und Assa Gaila (38 km).

Ortsbild 
Der Ort wird von einer Mauer eingefasst mit einer Länge von ca. 80 m × 60 m. Im Ort gibt es etwa ein dutzend Häuser und eine Moschee.

Geschichte 
Dadda’to ist die größte Siedlung an der Grenze zwischen Dschibuti und Eritrea. Als Frankreich und Italien das erste Mal die Grenzziehung zwischen dem „italienischen“ Eritrea und dem „französischen“ Somaliland festsetzten, war Dadda’to als Referenz für den Breitengrad angesetzt worden, an dem die gerade Grenze eingezeichnet wurde. Die Grenze zwischen Dschibuti und Eritrea hat sich seither gewandelt, aber Dadda’to bleibt an der Grenze.

Klima 
Das Klima ist tropisches Wüstenklima. Außer Echte Aloe (Aloe vera) werden nur wenige, wüstenharte Gewächse angebaut.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Satellite map at Maplandia.com

Ort in Dschibuti
Region Obock